Азия — часть света, образующая вместе с Европой материк Евразию. Также термин может означать:

Топоним 
 Восточная Азия
 Южная Азия
 Юго-Восточная Азия
 Малая Азия
 Передняя Азия
 Центральная Азия
 Средняя Азия
 Северная Азия
 Азия — римская провинция в Малой Азии.

Корабли 
 «Азия» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1768 года постройки, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 «Азия» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1773 года постройки, участник «вооружённого нейтралитета».
 «Азия» — парусный линейный корабль Балтийского, а затем Черноморского флота Российской империи 1796 года постройки, участник войн с Францией 1798—1800 и 1804—1807 годов.
 «Азия» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи 1810 года постройки, участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Азия» — парусно-паровой крейсер русского императорского флота.

Прочее 
 «АЗиЯ» — творческий союз исполнителей авторской песни.
 Азия (род. 1986) — российская теле- радиоведущая.
 «Азия» — джидидистская газета на узбекском языке.
 Asia — 36-этажный небоскрёб в Майами.
 Asia — британская прог-рок группа.

См. также 
 
 .asia
 НБУ-Азия